In 2022 werd de negnede editie van de Copa Verde gespeeld. De competitie werd gespeeld van 25 oktober tot 19 november. Paysandu werd de winnaar en plaatste zich zo voor de derde ronde van de Copa do Brasil 2023.

Normaliter zouden 24 teams deelnemen, echter was er speculatie dat de competitie dit jaar niet zou doorgaan. toen de voetbalbond op 24 augustus bekendmaakte dat de competitie toch zou plaats vinden haakten enkele teams af, die in tegenstelling tot andere jaren, niet vervangen werden. 

Remo en Manaus werden in de eerste fase van de Série C uitgeschakeld en kozen ervoor om niet meer deel te nemen. Om soorgelijke redenen zagen ook Nova Venécia, Grêmio Anápolis, Ceilândia en Trem af van deelname. Hoewel Atlético Goianiense wel nog actief was in de competitie kozen ze er toch voor om niet deel te nemen. Porto Velho zag ook af van deelname, zij stonden hun plaats af aan Real Ariquemes.

Deelnemers

Voorronde
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Eerste fase
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Eindfase

Braziliaans competitievoetbal 2022
Copa Verde